Cappellini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfredo Cappellini (1828-1866), militaire italien ;
 Anna Cappellini (1987-), patineuse artistique italienne ;
 Enrico Cappellini, fondateur de l'entreprise italienne d'objets de design Cappellini ;
 Guido Cappellini (1959-), pilote motonautique italien ;
 Renato Cappellini (1943-), footballeur italien.

Autre 
 Cappellini, une entreprise italienne d'objets de design.
 Comandante Cappellini, sous-marin italien de la classe Marcello construit pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Marine royale italienne.

Patronyme italien